Lipińskie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Lipińskie, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipińskie, village du powiat de Giżycko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipińskie, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Lipińskie, village du powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie